Teupasenti kan syfta på:

Honduras 

 Teupasenti (kommun), Departamento de El Paraíso, 
 Teupasenti (ort), Departamento de El Paraíso,